Sud-Ouest (francese per "sud-ovest") può riferirsi a:

 Sud Ouest, quotidiano francese di Bordeaux che copre la cronaca dei dipartimenti sudoccidentali del Paese
 Sud-Ovest (Sud-Ouest), regione del Burkina Faso